Davit Targamadze (né en 1989), footballeur géorgien.
 Guivi Targamadze (né en 1968), homme politique géorgien.
  (né en 1973), homme politique géorgien.
  (né en 1953).